Отборочный турнир чемпионата Европы по баскетболу 2007 прошёл с 31 августа по 16 сентября 2006 года, а также матчи дополнительного отборочного раунда в августе 2007 года. По его результатам определились – в дополнение к уже квалифицировавшимся девяти командам – остальные семь участников чемпионата Европы.

Первый отборочный раунд 
В первом отборочном раунде команды были поделены на 4 группы (от A до D). Четыре победителя групп и две лучшие команды, занявшие вторые места в группах, получили прямые путёвки на чемпионат Европы 2007.

Группа A 

|}

Группа B 

|}

Группа C 

|}

Группа D 

|}

Отобрались напрямую 
 4 победителя групп:
  (группа A)
  (группа B)
  (группа C)
  (группа D)
 2 лучшие команды, занявшие вторые места:
  (группа C)
  (группа D)

Второй отборочный раунд 
10 оставшихся команд (2 худшие команды, занявшие вторые места, а также все команды, занявшие третьи и четвёртые места) были поделены на 3 группы — 2 по 3 команды и 1 из 4 команд. Матчи прошли в августе 2007 года.

Группа A 

|}

Группа B 

|}

Группа C 

|}

Дополнительный отборочный раунд 
Три победителя групп второго отборочного раунда сыграли в дополнительном отборочном раунде с 29 по 31 августа 2007 года. Победитель квалифицировался на чемпионат Европы 2007.

|}

Отобрался на чемпионат Европы 2007:

Переходный турнир 
Три команды, занявшие последние места во втором отборочном раунде сыграли с 29 по 31 августа 2007 года в переходном турнире. Две худшие команды выбыли в Дивизион B.

|}

Выбыли в Дивизион B:

Ссылки 
 Евробаскет 2007 — отборочный турнир.
 Евробаскет 2007 на сайте Испанской федерации баскетбола
 ФИБА-Европа

Чемпионат Европы по баскетболу 2007
2006 год в баскетболе
2007 год в баскетболе